Norfolk este un nume propriu originar din Regatul Unit, care este folosit pentru a desemna un comitat din Regatul Unit, respectiv trei comitate din America de Nord, unul din Canada și două din Statele Unite, după cum urmează,

Comitate

Anglia 

 Norfolk, comitat din estul ;

Canada 

 Comitatul Norfolk, provincia ;

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Norfolk, statul ;
 Comitatul Norfolk, statul , actualmente defunct și
 "Vechiul" comitat Norfolk, colonia Massachusetts Bay, (extinct).

Oraș 

 Norfolk, statul Virginia, oraș independent și echivalent cu un comitat, din statul Virginia.

A se vedea și 

 Norfolk (dezambiguizare)

Dezambiguizări comitate SUA
Nume proprii